Kora je poutnický okruh, vedoucí kolem hory Kailás, který měří přibližně 52 km. Kora je rozdělena na úseky symbolizující cestu životem, smrtí, mezistavem mezi smrtí a životem a novým zrozením bardo. Buddhisté věří, že vykonáním pouti Kora se člověk může duchovně očistit a proměnit.

Tibet